Анто́н Гера́щенко:
 Геращенко, Антон Иванович (1937—2012) — русский советский писатель и журналист.
 Геращенко, Антон Юрьевич (род. 1979) — украинский политический и государственный деятель. Заместитель министра внутренних дел Украины с 2019 года, ранее — советник Министра внутренних дел Украины, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва.